Пеньковы — бывший посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России, на речном острове Пеньков в русле Оби. Почтовый индекс — 628454.

История

География 
Располагался на межселенной территории, в прямом подчинении Сургутскому муниципальному району.
 Климат
Климат резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

Инфраструктура

Транспорт

Примечания

Ссылки 
 Администрация ХМАО — Югры.
 Почтовые индексы и коды ОКАТО.

Упразднённые населённые пункты Сургутского района